Osoby o tym nazwisku:
 Fabián Villaseñor – meksykański piłkarz
 Manuel González Villaseñor – katolicki duchowny